Centenariensi – abitanti di Centenário (Rio Grande do Sul)
Centenariensi – abitanti di Centenário do Sul